Дрина — река на границе Боснии и Герцеговины и Сербии.
 Дрина — населённый пункт (село) в Республике Сербской, Босния и Герцеговина, община Вишеград.
 Дрина — деревня в Ирландии.
 «Дрина» — футбольный клуб из Республики Сербской, Босния и Герцеговина, базируется в городе Зворнике.